Søby kan avse följande platser i Danmark:

 Søby, Syddjurs kommun
 Søby, Ærø kommun